Steenberg te Bambrugge (z.a.), tegenwoordig een domein waar ook het gemeentehuis gevestigd is, vroeger een ontginningsplaats van natuursteen
Steenberg (mijn) of mijnsteenberg en in België ook terril, een kunstmatige berg nabij mijnen waar bij de kolenwinning vrijkomend gesteente werd gedeponeerd
Steenberg (Sint-Kornelis-Horebeke), een heuvel op het grondgebied van Sint-Kornelis-Horebeke, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen

Zie ook
Steenbergen (doorverwijspagina)